Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2019 steht für:

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2019 - Série A1
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2019 - Série A2